Alekszandr Szergejevics Szamedov (oroszul: Александр Серге́евич Самедов; Moszkva, 1984. július 19. –) orosz válogatott labdarúgó, jelenleg a Krilja Szovetov Szamara játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2014. június 2-i adatok

Fordítás

Források 

Orosz labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1984-ben született személyek
A Szpartak Moszkva labdarúgói
A Lokomotyiv Moszkva labdarúgói
Az FK Moszkva labdarúgói
A Gyinamo Moszkva labdarúgói
A Krilja Szovetov Szamara labdarúgói
A Premjer Liga labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek